Bindschedler ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Bindschedler-Robert (1920–2008), Schweizer Völkerrechtlerin
 Ida Bindschedler (1854–1919), Schweizer Kinder- und Jugendbuchautorin
 Johann Jakob Bindschedler (1792–1860), Schweizer Politiker
 Maria Bindschedler (1920–2006), Schweizer Germanistin 
 Robert Bindschedler (1844–1901), Schweizer Chemiker und Industrieller
 Trinette Bindschedler (1825–1879), Schweizer Diakonisse

Siehe auch:

 Bindschedlers Grün